Saliva může znamenat:

 Saliva (hudební skupina) – americká kapela 
 slina – kapalný výměšek slinných žláz člověka
 Lukáš Hofmann – český performer a výtvarný umělec, vystupující pod pseudonymem Saliva